Ґміна Черніхув може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Черніхув (Краківський повіт) — сільська ґміна у Малопольському воєводстві
 Ґміна Черніхув (Живецький повіт) — сільська ґміна у Сілезькому воєводстві